Grøndahl ist der Familienname folgender Personen:

 Agathe Backer Grøndahl (1847–1907), norwegische Komponistin und Pianistin
 Frederik Vilhelm Grøndahl, dänischer Porzellanunternehmer
 Fridtjof Backer-Grøndahl (1885–1959), norwegischer Pianist und Komponist
 Jens Christian Grøndahl (* 1959), dänischer Regisseur und Schriftsteller
 Kirsti Kolle Grøndahl (* 1943), norwegische Politikerin
 Launy Grøndahl (1886–1960), dänischer Komponist
 Tobias Grøndahl (* 2001), norwegischer Handballspieler

Siehe auch:
 Gröndahl
 Gröndal